Ли́дия Попо́ва:
 Попова, Лидия — русская фигуристка.
 Сизова (Попова), Лидия Павловна (род. 1930) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда.